Криттенден ():

  (род. 1969) — американская телесценаристка и продюсер, лауреат премии «Эмми» за лучший комедийный сериал (2017).
 Криттенден, Джон Джордан (1787—1863) — американский юрист и политик, конгрессмен, губернатор штата Кентукки (1848—1850), генеральный прокурор США (1841, 1850—1853).
  (1902—1969) — американский историк и архивариус, сооснователь и президент Общества американских архивариусов (1947—1949).
  — австралийская телеактриса, лауреат премии «Пингвин» Телевизионного общества Австралии за женскую роль второго плана в телефильме (1987).
  (род. 1978) — британский футболист, игрок Английской Премьер-лиги в составе клуба «Челси».
  (1797—1834) — американский юрист и политик, первый исполняющий обязанности губернатора территории Арканзас (1819).
  (род. 1970) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс».
 Криттенден, Томас (1819—1893) — американский юрист, политик и генерал армии Союза во время гражданской войны в США.
  (1832—1909) — американский юрист, политический и военный деятель, генеральный прокурор (1864) и губернатор (1881—1885) штата Миссури.
  (1863—1938) — американский политик, мэр Канзас-Сити (штат Миссури; 1908—1910), сын Томаса Теодора Криттендена.
  (1908—2003) — американский религиозный деятель, епископ Эри Епископальной церкви (1952—1973).
 Криттенден, Фредди (род. 1994) — американский легкоатлет, чемпион мира в эстафете 4×110 м с барьерами (2019).
  (1880—1956) — американский физик, президент Оптического общества Америки (1932).